Das Wort Drehstuhl bezeichnet:

 einen Bárány-Stuhl
 einen Bürostuhl
 eine Form der Drehmaschine:
 eine Uhrmacherdrehbank
 die altägyptische Zugschnurdrehbank
 eine Zwangsanwendung in der Psychiatrie, siehe Drehstuhl (Psychiatrie)

Siehe auch: